Ранчо ла Јербабуена има више значења:

 Ранчо ла Јербабуена (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Јербабуена (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику